Gantt kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gantt (Alabama)
Gantt (South Carolina)

daarnaast:
Gantt-grafiek